Mužská dvouhra New York Open 2018 probíhala v polovině února 2018. Do singlové soutěže uniondalského tenisového turnaje na Long Islandu ve státě New York nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o premiérový ročník události hrané na tvrdém povrchu v aréně Nassau Veterans Memorial Coliseum. Turnaj se stal první akcí v historii ATP, kde byl položen povrch černé barvy.

Premiéru na profesionálním okruhu ATP Tour prožil 17letý úřadující vítěz juniorky Australian Open, juniorská světová jednička a 873. hráč žebříčku Sebastian Korda, který na úvod podlehl americkému krajanu a světové osmadevadesátce Francesovi Tiafoeovi ve třech setech.

Vítězem se stal nejvýše nasazený 31letý Jihoafričan Kevin Anderson, jenž ve finále zdolal americkou turnajovou dvojku Sama Querreyho po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 7–6. Tři sady trvaly všechny jeho duely. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour z patnácti odehraných finále. Bodový zisk Andersona posunul na nové kariérní maximum, když mu 19. února 2018 patřila 9. příčka.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

New York Open
ATP World Tour 2018